Кудря — українське прізвище. Відомі носії:

 Кудря Володимир Іванович (* 1929 — † 1991) — український кінооператор.
 Кудря Володимир Іларіонович (нар. 1948) — держслужбовець, політик місцевого рівня, народний депутат України сьомого скликання.
 Кудря Зоя Анатоліївна — російський сценарист, кінодраматург, журналіст. Лауреат Державної премії РФ (2001).
 Кудря Іван Данилович (* 1912 — † 1942) — керівник розвідувально-диверсійної групи НКДБ СРСР в Києві під час Другої світової війни, Герой Радянського Союзу
 Кудря Микола Сергійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кудря Наталія Іванівна — українська акторка, виступає в Київському національному театрі російської драми ім. Лесі Українки, народна артистка України.
 Кудря Олександр (художник кіно) — український художник-постановник Національної кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка.
 Кудря Сергій (* 1975 — † 2001) — український громадянин, якого було застрелено без будь-яких вагомих причин польським поліцейським 28 січня 2001
 Кудря Сергій Анатолійович — майстер спорту України міжнародного класу з кульової стрільби.
 Кудря Федір Євдокимович — сотник Армії УНР, льотчик-дозорець.
українські прізвища